Castillo de los Moros puede hacer referencia a:

 Castillo de los Moros, en Cartagena.
 Castillo de Diempures, en Cantalojas.
 Castillo de Fadrell, en Castellón de la Plana.
 Castillo de los Moros-El Mirón en El Mirón, provincia de Ávila, España
 Castillo de Montclús, en San Esteban de Palautordera.
 Castillo de Montmany, en Figaró-Montmany.
 Castillo de los Moros (Castelo dos Mouros), en Sintra (Portugal).
 Castillo de los Moros o Moorish Castle, en Gibraltar.